Opslag (plantenmorfologie), uit de grond groeiende stammen of takken dicht bij of verder verwijderd van de moederplant
 Een verhoging van het salaris
 In de balsport een slag na het opwerpen van de bal, bijvoorbeeld tijdens het serveren (tennis) bij tennis of volleybal
 opslag (bewaren), het bewaren van goederen; bijvoorbeeld in een loods
 opslag (gegevens), het bewaren van gegevens op een gegevensdrager
 Arsis, een niet-geaccentueerde tel in de maat